Andronescu ist der Familienname von:

 Ecaterina Andronescu (* 1948), rumänische Wissenschaftlerin und Bildungsministerin
 Florin Andronescu (* 1957), rumänischer Unternehmer